

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Tomaszówka – część miasta Działoszyn
 Tomaszówka – część miasta Lublin
 Tomaszówka – część wsi Aleksandria Krzywowolska w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec
 Tomaszówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Tomaszówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża
 Tomaszówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wojciechów
 Tomaszówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada
 Tomaszówka – część wsi Rdzawka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Rabka-Zdrój
 Tomaszówka – część wsi Piaski w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Górzno
 Tomaszówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy
 Tomaszówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Tomaszówka – część wsi Wola Rafałowska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Tomaszówka – część wsi Potok Wielki w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś 
(białorus.: Тамашоўка – Tamaszowka, ros.: Томашовка – Tomaszowka)
 Tomaszówka – wieś w rejonie brzeskim obwodu brzeskiego

Ukraina 
 (ukr.: Томашівка – Tomasziwka)
 Tomaszówka – wieś w rejonie dżankojskim Republice Autonomicznej Krymu
 Tomaszówka – wieś w rejonie dunajowieckim obwodu chmielnickiego
 Tomaszówka – wieś w rejonie jarmolinieckim obwodu chmielnickiego
 Tomaszówka – wieś w rejonie humańskim obwodu czerkaskiego
 Tomaszówka – wieś w rejonie iczniańskim obwodu czernihowskiego
 Tomaszówka – wieś w rejonie fastowskim obwodu kijowskiego
 Tomaszówka – wieś w rejonie nedryhajliwskim obwodu sumskiego
 Tomaszówka – wieś w rejon wołodarskim obwodu żytomierskiego

Zobacz też 
 Tomasiewiczówka, Tomasze, Tomaszew, Tomaszewo, Tomaszki, Tomaszkowice, Tomaszkowo, Tomaszków, Tomaszowice, Tomaszowo, Tomaszów, Tomaszówek

Linki zewnętrzne